Настоящие осьминоги (, от  — восемь и  — нога) — самый крупный род осьминогов, включает более 100 видов. Эти виды распространены по всем морям и океанам.

Виды 
Виды, помеченные звёздочкой (*), являются сомнительными и требуют подтверждения, являются ли они отдельными видами или синонимами.

Виды-синонимы 

 Octopus abaculus  & Sweeney, 1997: синоним Abdopus abaculus ( & Sweeney, 1997)
 Octopus aculeatus d'Orbigny, 1834: синоним Abdopus aculeatus (d'Orbigny, 1834)
Octopus adamsi Benham, 1944 : синоним Octopus huttoni Benham, 1943
 Octopus aegina Gray, 1849: синоним Amphioctopus aegina (Gray, 1849)
 Octopus albus Rafinesque, 1814: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus alderii Vérany, 1851: синоним Callistoctopus macropus (Risso, 1826)
Octopus alpheus, Capricorn night octopus: синоним Callistoctopus alpheus (, 1993)
 Octopus alpheus , 1993: синоним Callistoctopus alpheus (, 1993)
 Octopus americanus Froriep, 1806: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus apollyon (S. S. Berry, 1912): синоним Enteroctopus dofleini (Wülker, 1910)
 Octopus arcticus Prosch, 1849: синоним Bathypolypus arcticus (Prosch, 1849)
 Octopus areolatus de Haan, 1839: синоним Amphioctopus fangsiao (d'Orbigny, 1839)
 Octopus aspilosomatis , 1993, plain-body night octopus: синоним Callistoctopus aspilosomatis (, 1993)
 Octopus bairdii Verrill, 1873: синоним Bathypolypus bairdii (Verrill, 1873)
 Octopus bakerii d'Orbigny, 1826: синоним Octopus americanus Montfort, 1802: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus bermudensis Hoyle, 1885: синоним Callistoctopus furvus (Gould, 1852)
 Octopus bitentaculatus Risso, 1854: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus brevitentaculatus Blainville, 1826: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus brocki Ortmann, 1888: синоним Amphioctopus fangsiao (d'Orbigny, 1839)
 Octopus bunurong Stranks, 1990: синоним Callistoctopus bunurong (Stranks, 1990) - southern white-spot octopus 
 Octopus burryi Voss, 1950: синоним Amphioctopus burryi (Voss, 1950)
 Octopus carolinensis Verrill, 1884:  синоним Amphioctopus carolinensis (Verrill, 1884), Carolinian octopus 
 Octopus cassiopea Gray, 1849: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus cassiopeia Gray, 1849 (incorrect subsequent spelling of specific epithet): синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus catenulatus Philippi, 1844: синоним Ocythoe tuberculata Rafinesque, 1814
 Octopus chromatus Heilprin, 1888: синоним Callistoctopus furvus (Gould, 1852)
 Octopus cirrhosus Lamarck, 1798: синоним Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)
 Octopus cocco Risso, 1854: синоним Scaeurgus unicirrhus (Delle Chiaje [in de Férussac & d'Orbigny], 1841)
 Octopus cocco Vérany, 1846: синоним Pteroctopus tetracirrhus (Delle Chiaje, 1830)
 Octopus coerulescentes Fra Piero, 1895: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus communis Park, 1885: синоним Macroctopus maorum (Hutton, 1880)
 Octopus cuvieri d'Orbigny, 1826: синоним Callistoctopus lechenaultii (d'Orbigny, 1826)
 Octopus dana Robson, 1929: синоним Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851)
 Octopus defilippi Vérany, 1851: синоним Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851) Atlantic longarm octopus or Lilliput longarm octopus 
 Octopus didynamus Rafinesque, 1814: синоним Callistoctopus macropus (Risso, 1826)
 Octopus dierythraeus , 1992: синоним Callistoctopus dierythraeus (, 1992) - red-spot night octopus 
 Octopus digueti Perrier & Rochebrune, 1894: синоним Paroctopus digueti (Perrier & Rochebrune, 1894) - Diguet's pygmy octopus
 Octopus dofleini (Wülker, 1910): синоним Enteroctopus dofleini (Wülker, 1910)
 Octopus dollfusi Robson, 1928: синоним Amphioctopus aegina (Gray, 1849)
 Octopus duplex Hoyle, 1885: синоним Octopus superciliosus Quoy & Gaimard, 1832
 Octopus equivocus Robson, 1929: синоним Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851)
 Octopus ergasticus P. Fischer & H. Fischer, 1892: синоним Bathypolypus ergasticus (P. Fischer & H. Fischer, 1892)
 Octopus eudora Gray, 1849: синоним Octopus americanus Montfort, 1802: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus exannulatus , 1992: синоним Amphioctopus exannulatus (, 1992)
 Octopus fangsiao d'Orbigny, 1839: синоним Amphioctopus fangsiao (d'Orbigny, 1839)
 Octopus fasciatus Hoyle, 1886: синоним Hapalochlaena fasciata (Hoyle, 1886)
 Octopus fimbriatus d'Orbigny, 1841: синоним Abdopus horridus (d'Orbigny, 1826)
 Octopus flindersi Cotton, 1932: синоним Macroctopus maorum (Hutton, 1880)
 Octopus fontanianus d'Orbigny, 1834: синоним Robsonella fontaniana (d'Orbigny, 1834)
 Octopus frayedus Rafinesque, 1814: синоним Callistoctopus macropus (Risso, 1826)
 Octopus furvus Gould, 1852: синоним Callistoctopus furvus (Gould, 1852)
 Octopus geryonea Gray, 1849: синоним Octopus americanus Montfort, 1802: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus gibbsi O'Shea, 1999:  синоним Octopus tetricus Gould, 1852
 Octopus gilbertianus Berry, 1912: синоним Enteroctopus dofleini (Wülker, 1910)
 Octopus glaber Wülker, 1920: синоним Octopus cyanea Gray, 1849
 Octopus gracilis Verrill, 1884: синоним Macrotritopus equivocus (Robson, 1929)
 Octopus gracilis Eydoux & Souleyet, 1852: синоним Tremoctopus gracilis (Eydoux & Souleyet, 1852)
 Octopus granosus Blainville, 1826: синоним Callistoctopus macropus (Risso, 1826)
 Octopus granulatus Lamarck, 1799: синоним Amphioctopus granulatus (Lamarck, 1799)
 Octopus graptus , 1992: синоним Callistoctopus graptus (, 1992) - scribbled night octopus
 Octopus groenlandicus Steenstrup, 1856: синоним Bathypolypus arcticus (Prosch, 1849)
 Octopus guangdongensis Dong, 1976: синоним Abdopus guangdongensis (Dong, 1976)
 Octopus hardwickei Gray, 1849: синоним Amphioctopus aegina (Gray, 1849)
 Octopus harmandi Rochebrune, 1882: синоним Abdopus aculeatus (d'Orbigny, 1834)
 Octopus herdmani Hoyle, 1904: синоним Octopus cyanea Gray, 1849
 Octopus heteropus Rafinesque, 1814: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus horridus d'Orbigny, 1826: синоним Abdopus horridus (d'Orbigny, 1826)
 Octopus horsti Joubin, 1898: синоним Octopus cyanea Gray, 1849
 Octopus hoylei (S. S. Berry, 1909): синоним Pteroctopus hoylei (S. S. Berry, 1909)
 Octopus indicus Rapp, 1835: синоним Cistopus indicus (Rapp, 1835)
 Octopus januarii Hoyle, 1885: синоним Muusoctopus januarii (Hoyle, 1885)
 Octopus kagoshimensis Ortmann, 1888: синоним Amphioctopus kagoshimensis (Ortmann, 1888)
 Octopus kempi Robson, 1929: синоним Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851)
 Octopus kermadecensis (Berry, 1914): синоним Callistoctopus kermadecensis (Berry, 1914)
 Octopus koellikeri Vérany, 1851: синоним Tremoctopus violaceus delle Chiaje, 1830
 Octopus lechenaultii d'Orbigny, 1826: синоним Callistoctopus lechenaultii (d'Orbigny, 1826)
 Octopus leioderma (Berry, 1911): синоним Muusoctopus leioderma (Berry, 1911)
 Octopus lentus Verrill, 1880: синоним Bathypolypus bairdii (Verrill, 1873)
 Octopus leschenaultii d'Orbigny, 1826: синоним Callistoctopus macropus (Risso, 1826)
 Octopus leucoderma San Giovanni, 1829: синоним Eledone leucoderma (San Giovanni, 1829)
 Octopus lobensis Castellanos & Menni, 1969: синоним Octopus tehuelchus d'Orbigny, 1834 -  lobed octopus 
 Octopus lothei Chun, 1913: синоним Bathypolypus ergasticus (P. Fischer & H. Fischer, 1892)
 Octopus lunulatus Quoy & Gaimard, 1832: синоним Hapalochlaena lunulata (Quoy & Gaimard, 1832)
 Octopus luteus (Sasaki, 1929): синоним Callistoctopus luteus (Sasaki, 1929) - starry night octopus
 Octopus macropodus Sangiovanni, 1829: синоним Callistoctopus macropus (Risso, 1826)
 Octopus macropus Risso, 1826: синоним Callistoctopus macropus (Risso, 1826) -  Atlantic white-spotted octopus
 Octopus maculatus Rafinesque, 1814: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus maculosus Hoyle, 1883: синоним Hapalochlaena maculosa (Hoyle, 1883)
 Octopus magnificus Villanueva, Sanchez & Compagno, 1992: синоним Enteroctopus magnificus (Villanueva, Sanchez & Compagno, 1992)
 Octopus maorum Hutton, 1880: синоним Macroctopus maorum (Hutton, 1880) - Maori octopus
 Octopus marginatus Taki, 1964: синоним Amphioctopus marginatus (Iw. Taki, 1964)
 Octopus marmoratus Hoyle, 1885: синоним Octopus cyanea Gray, 1849
 Octopus membranaceus Quoy & Gaimard, 1832: синоним Amphioctopus membranaceus (Quoy & Gaimard, 1832)
 Octopus microstomus Reynaud, 1830: синоним Tremoctopus violaceus delle Chiaje, 1830
 Octopus moschatus Rafinesque, 1814: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus moschatus Lamarck, 1798: синоним Eledone moschata (Lamarck, 1798)
 Octopus mototi , 1992: синоним Amphioctopus mototi (, 1992)
 Octopus neglectus Nateewathana & , 1999: синоним Amphioctopus neglectus (Nateewathana & , 1999)
 Octopus nierstraszi W. Adam, 1938: синоним Hapalochlaena nierstraszi (W. Adam, 1938)
 Octopus nierstrazi [sic]: синоним Octopus nierstraszi W. Adam, 1938: синоним Hapalochlaena nierstraszi (W. Adam, 1938)
 Octopus niger Risso, 1854: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus niger Rafinesque, 1814: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus nocturnus  & Sweeney, 1997: синоним Callistoctopus nocturnus ( & Sweeney, 1997)
 Octopus obesus Verrill, 1880: синоним Bathypolypus bairdii (Verrill, 1873)
 Octopus ocellatus Gray, 1849: синоним Amphioctopus fangsiao (d'Orbigny, 1839)
 Octopus octopodia Tryon, 1879: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus ornatus Gould, 1852: синоним Callistoctopus ornatus (Gould, 1852) - ornate octopus or white-striped octopus
 Octopus ovulum Sasaki, 191: синоним Amphioctopus ovulum (Sasaki, 1917)
 Octopus rapanui Voss, 1979: синоним Callistoctopus rapanui (Voss, 1979)
 Octopus patagonicus Lönnberg, 1898: синоним Enteroctopus megalocyathus (Gould, 1852)
 Octopus pictus Brock, 1882: синоним Hapalochlaena fasciata (Hoyle, 1886)
 Octopus pictus Verrill, 1883: синоним Octopus verrilli Hoyle, 1886
 Octopus pilosus Risso, 1826: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus piscatorum Verrill, 1879: синоним Bathypolypus bairdii (Verrill, 1873)
 Octopus polyzenia Gray, 1849: синоним Amphioctopus polyzenia (Gray, 1849)
 Octopus punctatus Gabb, 1862: синоним Enteroctopus dofleini (Wülker, 1910)
 Octopus pustulosus Sasaki, 1920: синоним Octopus madokai Berry, 1921
 Octopus rabassin Risso, 1854: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus reticularis Petangna, 1828: синоним Ocythoe tuberculata Rafinesque, 1814
 Octopus rex Nateewathana & , 1999: синоним Amphioctopus rex (Nateewathana & , 1999)
 Octopus robsoni Adam, 1941: синоним Amphioctopus robsoni (Adam, 1941)
 Octopus robustus Brock, 1887: синоним Hapalochlaena fasciata (Hoyle, 1886)
 Octopus roosevelti  Stuart, 1941: синоним Octopus oculifer Hoyle, 1904
 Octopus ruber Rafinesque, 1814: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus rufus Risso, 1854: синоним Scaeurgus unicirrhus (Delle Chiaje [in de Férussac & d'Orbigny], 1841)
 Octopus salebrosus Sasaki, 1920: синоним Sasakiopus salebrosus (Sasaki, 1920)
 Octopus saluzzii Naef, 1923: синоним Octopus salutii Vérany, 1836
 Octopus saluzzii Vérany, 1840: синоним Octopus salutii Vérany, 1836
 Octopus scorpio (Berry, 1920): синоним Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851)
 Octopus semipalmatus Owen, 1836: синоним Tremoctopus violaceus delle Chiaje, 1830
 Octopus siamensis Nateewathana & , 1999: синоним Amphioctopus siamensis (Nateewathana & , 1999)
 Octopus smedleyi Robson, 1932: синоним Amphioctopus aegina (Gray, 1849)
 Octopus sponsalis Fischer & Fischer, 1892: синоним Bathypolypus sponsalis (P. Fischer & H. Fischer, 1892)
 Octopus striolatus Dong, 1976: синоним Amphioctopus marginatus (Iw. Taki, 1964)
 Octopus taprobanensis  Robson, 1926: синоним Callistoctopus taprobanensis (Robson, 1926)
 Octopus tenuicirrus Sasaki, 1929: синоним Octopus hongkongensis Hoyle, 1885
 Octopus tetracirrhus Delle Chiaje, 1830: синоним Pteroctopus tetracirrhus (Delle Chiaje, 1830)
 Octopus tetradynamus Rafinesque, 1814: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus titanotus Troschel, 1857: синоним Pteroctopus tetracirrhus (Delle Chiaje, 1830)
 Octopus tonganus Hoyle, 1885: синоним Abdopus tonganus (Hoyle, 1885)
 Octopus tritentaculatus Risso, 1854: синонимOctopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus troscheli Targioni-Tozzetti, 1869: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus troschelii Targioni-Tozzetti, 1869: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus tuberculatus Risso, 1854: синоним Ocythoe tuberculata Rafinesque, 1814
 Octopus tuberculatus Targioni-Tozzetti, 1869: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus tuberculatus de Blainville, 1826: синоним Octopus vulgaris Cuvier, 1797
 Octopus unicirrhus Delle Chiaje [in de Férussac & d'Orbigny], 1841: синоним Scaeurgus unicirrhus (Delle Chiaje [in de Férussac & d'Orbigny], 1841)
 Octopus varunae Oommen, 1971: синоним Amphioctopus varunae (Oommen, 1971)
 Octopus velatus Rang, 1837: синоним Tremoctopus violaceus delle Chiaje, 1830
 Octopus velifer de Férussac, 1835: синоним Tremoctopus violaceus delle Chiaje, 1830
 Octopus veranyi Wagner, 1829: синоним Ocythoe tuberculata Rafinesque, 1814
 Octopus vincenti Pickford, 1955: синоним Amphioctopus burryi (Voss, 1950)
 Octopus violaceus Risso, 1854: синоним Ocythoe tuberculata Rafinesque, 1814
 Octopus westerniensis d'Orbigny, 1834: синоним Octopus superciliosus Quoy & Gaimard, 1832
 Octopus winckworthi Robson, 1926: синоним Macrochlaena winckworthi (Robson, 1926)

Примечания

Ссылки 
 Cephalopoda
 

Octopodidae
Роды моллюсков